

Patronyme 

 Alona Bondarenko (1984-), joueuse de tennis ukrainienne,
 Artem Bondarenko (2000-), footballeur ukrainien,
 Bohdan Bondarenko (1989-), athlète ukrainien, spécialiste du saut en hauteur,
 Kateryna Bondarenko (1986-), joueuse de tennis ukrainienne, sœur d'Alona Bondarenko,
 Ilia Bondarenko (1870-1947), architecte russe et soviétique
 Olena Anatoliivna Bondarenko (1974), journaliste et femme politique
 Olena Fedorivna Bondarenko (1955), journaliste et femme politique
 Svitlana Bondarenko (1971-), nageuse ukrainienne,
 Valentin Bondarenko (1937-1961), cosmonaute russe,
 Yaroslava Bondarenko (1997-), coureuse cycliste russe.

Autres 
 Bondarenko, un cratère lunaire.